Alessandro Malfer – ex arbitro di calcio a 5 italiano
 Benno Malfèr – monaco benedettino italiano
 Giovanni Malfer – letterato italiano